Toter Bruder steht für:
 Lutter: Toter Bruder
 Alarm für Cobra 11: Toter Bruder, Staffel 15/Episode 222, siehe Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei/Episodenliste#Staffel 15
 Ein toter Bruder, Fernsehfilm (2005) von Stefan Krohmer